Banjan kan syfta på:

Banjan (träd) – det heliga fikonträdet, en mullbärsväxtart

Se även
Bania